Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1973.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Bis zum Halbfinale wurde auf zwei Gewinnsätze und das Finale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 12. bis 18. Juni 1973, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 26. Jahrgang, Heft 13 (1. Juli-Ausgabe 1973)

Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1973